St. Olaf bezeichnet:

 Olav II. Haraldsson (995–1030), norwegischer König
 diverse Olavkirchen
 St. Olaf College